

Anno 
 561 o 561 a.C.

Codici 
 561 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Piszkesteto, a Konkoly, presso Seghedino, in Ungheria

Matematica 
 561 – numero